Arseni de Constantinoble, o Arseni Autorià, Patriarca de Constantinoble (segle XIII).
 Arseni (monjo), monjo grec (s. IV).
 '''Arseni el Gran, sant dels segles IV i V